ТТЛ — многозначная аббревиатура:
 ТТЛ — теплотехническая лаборатория
 ТТЛ — транзисторно-транзисторная логика
 ТТЛ — татарско-турецкий лицей
 ТТЛ — система зеркального фотоаппаратата «сквозь объектив» (TTL, англ.)

См. также 
  — аббревиатура латиницей